Rob Hennigar (né le  à Jordan, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière en club 
En 2000, il commence sa carrière avec les Spitfires de Windsor dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il passe professionnel avec les Sound Tigers de Bridgeport dans la Ligue américaine de hockey en 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Spitfires de Windsor || LHO ||43 ||7 ||13 ||20 ||27 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2001-2002 || Spitfires de Windsor || LHO ||67 ||15 ||32 ||47 ||51 ||16 ||5 ||7 ||12 ||10
|-
|2002-2003 || Spitfires de Windsor || LHO ||68 ||29 ||46 ||75 ||56 ||7 ||3 ||4 ||7 ||6 
|-
|2003-2004 || Spitfires de Windsor || LHO ||68 ||32 ||47 ||79 ||64 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0 
|-
|2004-2005 || Université du Nouveau-Brunswick || SIC ||28 ||9 ||26 ||35 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Université du Nouveau-Brunswick || SIC ||28 ||9 ||33 ||42 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Université du Nouveau-Brunswick || SIC ||25 ||13 ||29 ||42 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|2007-2008 || Université du Nouveau-Brunswick || SIC ||27 ||15 ||43 ||58 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||38 ||15 ||44 ||59 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||34 ||3 ||10 ||13 ||18 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2009-2010 || Everblades de la Floride || ECHL ||17 ||8 ||15 ||23 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || River Rats d'Albany || LAH ||6 ||0 ||5 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Salmon Kings de Victoria || ECHL || 61|| 9|| 54|| 63|| 40|| 11|| 0|| 12|| 12|| 6
|-
| 2011-2012 || SG Cortina || Serie A || 35|| 18|| 41|| 59|| 50|| 9|| 4|| 5|| 9|| 4
|-
| 2012-2013|| Schwenninger Wild Wings || DEL || 41|| 10|| 27|| 37|| 50|| 15|| 6|| 12|| 18|| 16

Notes et références 

Naissance en avril 1983
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur de la SG Cortina